Лау́ра А́льма-Таде́ма (урождённая Эппс; 1852—1909) — английская художница викторианской эпохи, жена и ученица Лоуренса Альма-Тадемы.

Биография 
Дочь доктора Джорджа Наполеона Эппса, который вместе со своим братом Джоном был пионером гомеопатии в Великобритании. В семье были три дочери, которые проявляли артистические способности; старшие сёстры Лауры учились у художников-прерафаэлитов. Обладая способностями к музыке, она, однако брала уроки живописи, и в доме Форда Брауна в декабре 1869 года познакомилась с Лоуренсом Альма-Тадемой, который уже был известным в Европе художником. Отчасти из-за отношений с Лаурой Лоуренс Альма-Тадема принял решение переехать в Англию с двумя дочерьми от первого брака (жена художника скончалась в мае того же года). В сентябре 1870 года Альма-Тадема поселился в Лондоне с дочерьми и сестрой, и сделал Лауре предложение. Отец — доктор Эппс — считал, что она слишком молода для замужества: Лауре было 18, Альма-Тадеме — 34 года, но согласился, что они должны узнать друг друга лучше. Альма-Тадема стал официально давать Лауре уроки живописи, что позволило ему регулярно бывать у Эппсов. Наконец, они поженились в июле 1871 года, но этот брак оказался бездетным.

В 1873 году Лаура впервые участвовала в Парижском салоне и получила хвалебные отзывы критиков. На Всемирной выставке 1878 года в Париже она оказалась одной из двух английских женщин-художниц. На родине она выставлялась вместе с мужем в Королевской Академии художеств, галерее Гросвенор и др. Периодически Лаура выступала как иллюстратор английских периодических изданий, а также была известна как хозяйка салона, где собирались, преимущественно, художники и музыканты. Лаура служила постоянной моделью своего мужа, появившись на 12 его полотнах, в том числе картине «Помешали», написанной для выставки женского портрета 1880 года. В 1870-е годы она позировала для скульптора Жюля Далу и художника Ф. Милле.

По художественной манере живопись Лауры Альма-Тадема напоминала творчество её мужа, однако радикально отличалась тематика — более «женская», что было обычным для викторианской живописи. Она специализировалась на сентиментальных бытовых сценах с изображением женщин и детей, но иногда обращалась к классическим сюжетам и пейзажам. Подписывала она свои произведения фамилией мужа, но не снабжала свои картины каталожным номером опуса.

Скончалась после продолжительной болезни 15 августа 1909 года в возрасте 57 лет в загородном имении в Хинхеде. Похоронена там же. После её кончины вдовец устроил в 1910 году обзорную выставку.

Примечания

Литература 
 Dictionary of Artists' Models, Р. 41—42

Ссылки 
 Dictionary of National Biography
 Obituary from The Times in full
 Images of Laura Alma Tadema at the National Portrait Gallery (London)
 Lady Laura Alma Tadema (nee Laura Theresa Epps) (1852—1909)

Художники Англии XIX века
Похороненные на кладбище Кенсал-Грин
Жёны художников